Nádor Tamás (1925–1996) író, zenei szerkesztő, rádiós
Nádor Tamás (1934–2008) író, újságíró, rádiós